Lista di città del Laos, Paese del Sud-est asiatico.

Lista

Note

Voci correlate
Province del Laos

Altri progetti

 
Laos